Coja puede referirse a:

 Coja, freguesia del concelho de Arganil, en Portugal.
 Pinheiro de Coja, freguesia del concelho de Tábua, en Portugal.
 Río Coja, río en Portugal.